Plaats in Indonesië
 Tanjungmekar (Jamanis), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Tanjungmekar (Pakisjaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
 Tanjungmekar (Tanjungkerta), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java